Termin 2-Hidroksi-3-keto-5-tiometilpent-1-en dioksigenaza ima više značenja.
 Aciredukton dioksigenaza (Ni2+), enzim
 Aciredukton dioksigenaza (Fe(2+)), enzim